in topologia, uno spazio separabile è uno spazio topologico che contiene un sottoinsieme denso numerabile;
in algebra, un polinomio separabile è un polinomio che ha radici distinte nel suo campo di spezzamento. Questo porta alla definizione di elemento separabile e di estensione separabile.